Extinktion (lateinisch extinctio „Auslöschung“) steht für:

 Extinktion (Optik), optische Dichte
 Extinktion (Astronomie), Schwächung des Lichts eines Himmelskörpers
 Extinktion (Psychologie), in den behavioristischen Lerntheorien ein Lernprozess, nach dem die bedingte Reaktion nicht mehr gezeigt wird
 das Verschwinden einer Art aus einem Lebensraum, siehe Aussterben

Extinction (englisch für „Auslöschung“) steht für:
 Extinction (Roman) des japanischen Schriftstellers Kazuaki Takano (2011)
 Resident Evil: Extinction, 3. Teil der Resident-Evil-Filmreihe von Russell Mulcahy (2007)
 Extinction (2015), Horrorfilm von Miguel Ángel Vivas (2015)
 Extinction (2018), Science-Fiction-Film von Ben Young (2018)
 Extinction (Computerspiel), Fantasy-Computerspiel von Iron Galaxy (2018)

Siehe auch: